Northwood Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Northwood Historic District (Greencastle, Indiana), NRHP-ID 11000388
 Northwood Historic District (Baltimore, Maryland), NRHP-ID 98000596
 Old Northwood Historic District in West Palm Beach, Florida, NRHP-ID 94000368